Salavere (Lääneranna), een plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna, provincie Pärnumaa
 Salavere (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa